Richard Deacon ist der Name folgender Personen:

* Richard Deacon, Pseudonym für Donald McCormick (1911–1998), britischer Journalist und Historiker 
 Richard Deacon (Schauspieler) (1922–1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Richard Deacon (Künstler) (* 1949), britischer Künstler